Riverdale peut faire référence à :la rive des dale

Toponyme

Canada 
 , un quartier de la ville de Toronto, en Ontario ;
 Riverdale (circonscription provinciale) ; une ancienne circonscription provinciale ontarienne ;

États-Unis 
 Riverdale, un territoire de Californie.
 Riverdale, un village du Dakota du Nord ;
 Riverdale,un quartier de la ville de Chicago, en Illinois ;
 Riverdale, une commune de la banlieue sud de Chicago en Illinois ;
 Riverdale, une ville du comté de Scott, en Iowa ;
 Riverdale, une ville de l'État de Géorgie ;
 Riverdale, borough situé dans le New Jersey ;
 Riverdale, une ville de l'Utah ;
 , un quartier résidentiel du Bronx à New York ;
 Riverdale Monument, une tour commémorative du parc Bell Tower, situé dans ce quartier.

Nouvelle-Zélande 
 Riverdale est une banlieue de la cité de Gisborne, dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Littérature et télévision 
 , ville de fiction où se déroule l'action d'une grande partie des séries de comics de l'éditeur Archie Comics.
 , série télévisée canadienne diffusée entre 1997 et 2000. 
 Riverdale, série télévisée américaine de Roberto Aguirre-Sacasa, adaptée de Archie Comics diffusée depuis 2017 sur The CW.

Voir aussi 
 Riverdale House, manoir situé à Sheffield en Angleterre